

Personaggi 
 Capitan America – supereroe della Timely/Atlas/Marvel Comics
 Capitan America (Ultimate Marvel) – una versione di un universo parallelo di Capitan America

Nel Marvel Cinematic Universe:
Steve Rogers – la prima persona nota come "Captain America"
Sam Wilson – la terza persona nota come "Captain America"
Capitan America o Roscoe – personaggio ispirato al precedente
Gran Direttore – personaggio dei fumetti chiamato inizialmente (anni '50) Capitan America

Cinema e TV 
Captain America – serial cinematografico del 1944
Capitan America – serie animata del 1966
Capitan America (Captain America) – film TV del 1979
Captain America II: Death Too Soon – film TV del 1979
Capitan America (Captain America) – film del 1990
Captain America - Il primo Vendicatore – film del 2011
Captain America: The Winter Soldier – film del 2014
Captain America: Civil War – film del 2016

Musica 
Captain America – primo nome del gruppo musicale Eugenius
Captain America – album di Jimmy Buffett del 2002